Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Adriano Panatta e Raúl Ramírez 4–6, 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)
 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)

 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1979